Războiul Apaș, Războaiele Apaș sau Campania Apaș se poate referi la:
 Războiul Apașo-Mexican (anii 1600–1915)
 Războaiele Apaș (1849–1924)
 Războiul Jicarilla (1849–1855)
 Războaiele Chiricahua (1851–1886)
 Războiul Chiricahua (1860–1873)
 Războiul Yavapai (1871–1875)
 Campania Apaș (1873)
 Perioada Dezertorilor (1879–1924)
 Războiul lui Victorio (1879–1881)
 Războiul lui Geronimo (1881–1886)
 Campania Apaș (1889–1890)
 Campania Apaș (1896)